Az 1994–1995-ös magyar női kézilabda-bajnokság a negyvennegyedik női kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Az Alcoa-Köfém SC új neve Cerbona SC lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 1996
magyar bajnokságok - kezitortenelem.hu

N1994
Magyarno~ikezilabdabajnoksag
Magyarno~ikezilabdabajnoksag